Макула Омакатля () — макула ( пятно) на поверхности самого крупного спутника Сатурна — Титана. Максимальный размер — 225 км, координаты центра — 

Макула Омакатля была обнаружена на инфракрасных снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини». Кроме того, она была заснята радаром этого аппарата (15 февраля 2005). Названа в честь Омакатля, ацтекского бога веселья и праздников. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

См. также 
 Список деталей рельефа на Титане

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (1,4 Мб)
 

Поверхность Титана